Mendoza (provincie), een provincie van Argentinië
Mendoza (stad), de hoofdstad van deze provincie
Mendoza (rivier), een rivier in de provincie Mendoza
Mendoza (wijnstreek), de belangrijkste wijnregio van Argentinië
Mendoza (Amazonas), een stad in Peru
Mendoza (geslacht), een spinnengeslacht

Personen

De familienaam Mendoza is van Baskische oorsprong  en betekent: koude berg.

Alexis Mendoza (1961), een Colombiaanse voetballer en voetbalcoach
Andrés Mendoza, een Peruviaanse voetballer
Bernardino de Mendoza (1540-1604), een Spaanse veldheer
Eduardo Mendoza, een Spaanse schrijver
Francesco de Mendoza (1546-1623), een Spaans legeraanvoerder
Gabriel Mendoza (1968), een Chileense voetballer 
Mencía de Mendoza, echtgenote van graaf Hendrik III van Nassau-Breda
Pedro de Mendoza (1508-1554), een Spaanse conquistador
Víctor Mendoza (1961), een Ecuadoraanse voetballer